Hochkuchl heißen

 Hochkuchl (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hochkuchl (Gemeinde Pattigham), Ortschaft der Gemeinde Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Hochkuchl (Lohnsburg), Vorberg (729 m) des Hausruck mit Ortschaft der Gemeinde Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hochkuchl (Pattigham), Vorberg (656 m) des Hausruck mit Ortschaft der Gemeinde Pattigham, Bezirk Ried und abgegangener röm. und mittelalterl. Burg